ARO může znamenat:

 ARO (potraviny) – značka potravin
 ARO (automobilka) – rumunská automobilka 
 Anesteziologicko-resuscitační oddělení – nemocniční oddělení zaměřené na anesteziologii a resuscitaci
 označení některých reproduktorů značky TVM (bývalá Tesla)
 ARO (chladicí technika) – značka chladniček a mrazniček
 ARO (kapesníky) – značka kapesníků

Příjmení

 Jessikka Aro – finská novinářka (* 1980)

Externí odkazy